Esistono più edifici denominati santuario della Madonna dei Prati:
 il santuario della Madonna dei Prati a Madonna dei Prati, frazione di Busseto;
 il santuario della Madonna dei Prati a Moscazzano.